I Think We're Alone Now – singolo di Tommy James and the Shondells del 1967
 I Think We're Alone Now – album di Tommy James and the Shondells del 1967
 I Think We're Alone Now – singolo di Lene Lovich del 1979, cover dell'omonimo brano di Tommy James and the Shondells
 I Think We're Alone Now – singolo di Tiffany del 1987, cover dell'omonimo brano di Tommy James and the Shondells
 I Think We're Alone Now – singolo delle Girls Aloud del 2006, cover dell'omonimo brano di Tommy James and the Shondells
 I Think We're Alone Now: '80s Hits and More – album compilation di Tiffany del 2007
 I Think We're Alone Now – film del 2018 diretto da Reed Morano